Semiónovskoie (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Semiónovskoie (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia